Органами управления Международного комитета Красного Креста (МККК) являются Ассамблея, вспомогательный орган — Совет Ассамблеи, а также исполнительный орган — Директорат. Во главе Ассамблеи и Совета Ассамблеи стоит президент.
Возглавляют МККК президент и два вице-президента. Президент представляет Международный Комитет на международной арене.
С момента основания МККК президентами избирались:
 

Персоналии:Красный Крест